Лешек Колаковський — польський філософ, фахівець з марксизму, довгий час його прихильник, потім — різкий критик.
 Колаковський Олексій Антонович — скрипаль та педагог.
Прізвища